Клеопино — название населённых пунктов:

Россия 
 Клеопино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Клеопино — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Клеопино — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Клеопино — село в Каслинском районе Челябинской области.